Falcone kan syfta på:

 Falcone – en ort och kommun i storstadsregionen Messina i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 Aniello Falcone – en napolitansk konstnär
 Giovanni Falcone – en italiensk domare som specialiserade sig på maffiarelaterad brottslighet
 Giulio Falcone – en italiensk före detta fotbollsspelare
 Mateo Falcone  – en enaktsopera med musik av César Cui
 Punta Falcone